Ludwig Meyer von Knonau ist der Name folgender Personen:
* Ludwig Meyer von Knonau (Dichter) (1705–1785), Schweizer Dichter
 Ludwig Meyer von Knonau (Staatsmann) (1769–1841), Schweizer Staatsmann